Příjmení Drahokoupil nosí více významných osobností:

 Daniel Drahokoupil (* 1962) – český fotbalista, obránce
 Jaroslav Drahokoupil (* 1927) – český grafik
 Marie Drahokoupilová (* 1941) – česká herečka
 Vojtěch Drahokoupil (* 1995) – český zpěvák a herec

Česká příjmení